Schumacher ([ˈʃuːmaχɐ]) est un nom de famille allemand commun, qui signifie littéralement fabricant de chaussure (Schuh, chaussure et Macher, fabricant, cf. les anglais "shoe" et "maker", mêmes sens...) que l'on traduit par cordonnier, savetier (cf. le castillan "zapatero", de même sens) :

Patronyme 

 Agathe Schumacher, (1973-), comédienne française
 Beat Schumacher (1964-), coureur cycliste suisse
 Charles Marcel Schumacher (1902-1985), général français
 David Schumacher (2001-), pilote automobile allemand, fils de Ralf Schumacher, neveu de Michael Schumacher et cousin germain de Mick Schumacher
 Elisabeth Schumacher (1904-1942), graphiste et une résistante allemande au nazisme, membre d'un groupe de résistants nommé l'Orchestre rouge par la Gestapo.
 E.F. « Fritz » Schumacher ou Ernst Schumacher (1911–1977), économiste britannique d'origine allemande
 Emil Schumacher (1912-1999), peintre allemand
 Gottlieb Schumacher (1857-1925), architecte et un archéologue américain
 Gus Schumacher (2000-), fondeur américain
 Harald Schumacher (1954-), footballeur allemand, gardien de but lors de la demi-finale France-Allemagne de 1982
 Heinrich Christian Friedrich Schumacher (1757-1830), médecin et naturaliste allemand
 Heinrich Christian Schumacher (1780-1850), astronome allemand
 Jean-Pierre Schumacher (1924-2021), moine français, ultime survivant du groupe de religieux de Tibhirine.
 Joel Schumacher (1939-2020), réalisateur, producteur, scénariste, costumier et acteur américain
 Johann Daniel Schumacher (1690-1761), directeur de la Bibliothèque de l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg
 Katja Schumacher (1968-), triathlète allemande 
 Kelly Raimon (1977-), née Kelly Schumacher, joueuse de basket-ball américaine
 Klaus Schumacher (19??-), homme politique belge germanophone
 Kurt Schumacher (1895-1952), homme politique allemand
 Martin Schumacher (né en 1950), statisticien allemand
 Michael Schumacher (1969-), pilote automobile allemand
 Mick Schumacher (1999-), pilote automobile allemand et fils de Michael Schumacher
 Pascal Schumacher (1979-), compositeur et vibraphoniste luxembourgeois
 Pierre Schumacher (1907-2000), homme politique suisse
 Pierre Schumacher (1958-), réalisateur et scénariste français
 Ralf Schumacher (1975-), frère cadet de Michael, également pilote de Formule 1
 Stefan Schumacher (1981-), cycliste allemand
 Thiago Maier dos Santos (1986-), footballeur brésilien surnommé Thiago Schumacher
 Thomas Schumacher, directeur de théâtre et président de Walt Disney Theatrical Productions
 William Schumacher Massey (1920-2017), mathématicien américain

Pseudonyme 
 Schumacher (1975-...), joueur international brésilien de futsal

Autres 
 Schumacher, documentaire sur la vie du champion allemand de Formule 1 Michael Schumacher sorti en 2021.

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien